Erwin von Witzleben - marechal-de-campo alemão.
Job von Witzleben - ministro da guerra prussiano

Desambiguação